Джованни де Санктис () — это итальянский астроном, который работает в обсерватории Турина. Иногда его фамилия пишется ДеСантис, особенно в циркулярах центра малых планет. На данный момент им было открыто 43 астероида, 38 из которых были обнаружены им в соавторстве с другими астрономами.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Piero Bianucci, Alba il 13 novembre sarà gemellata con un pianetino, La Stampa: Il Cielo, 2009-11-11

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов